Тодд Перри (, род. 13 декабря 1986 года, Инглсайд, Онтарио) — канадский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком «Рединг Ройалз», выступающего в ECHL.

Биография 
В августе 2013 года перешёл в клуб-новичок владивостокский «Адмирал». Однако 1 декабря стало известно, что в ближайшее время «Адмирал» расторгнет контракт с Тоддом Перри. В КХЛ провёл 9 встреч ни набрав ни одного очка. 16.01.2014 Перри перешёл в воронежский "Буран", выступающий в ВХЛ, провел 12 матчей в регулярном чемпионате, набрав 5 очков за результативность (0+5) и 5 матчей в плей-офф (0+3).

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Тодд Перри на сайте eliteprospects
 
 Профиль на сайте ВХЛ
 Интервью для портала sports.kz 27.09.2012
 Интервью для "Комсомольской правды" 07.02.2014

Хоккеисты Канады
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Барри Кольтс»
Игроки «Лондон Найтс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Рединг Ройалз»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Буран»